Osmijum oksid se može odnositi na:
Osmijum dioksid OsO2
Osmijum tetroksid OsO4